Karl-Liebknecht-Schule steht für:
 Karl-Liebknecht-Schule (DKP), die zentrale Bildungseinrichtung der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP)
 Karl-Liebknecht-Schule (Moskau), eine ehemalige Schule für Kinder politischer Emigranten
 Städtisches Gymnasium I Europaschule „Karl-Liebknecht“, ein Gymnasium in Frankfurt (Oder)